

Alimentation
Fruit exotique, fruit transporté hors de son pays d'origine.

Botanique 

 Plante exotique, espèce introduite par l'homme sur un territoire donné.

Informatique
Langage de programmation exotique, langage imaginé comme un exercice intellectuel sans intention de créer un langage utile.

Physique
Baryon exotique, particule atomique formée de trois quarks et d'une ou plusieurs autres particules (qui peuvent également être des quarks).
Matière exotique, matière dont la masse est négative dont l'existence demeure hypothétique.
Noyau exotique, noyau atomique n'existant pas à l'état naturel.

Voir aussi
Exotisme